Мечеви кандидата 1965. - су део циклуса такмичења за титулу првака света у шаху, где победник постаје изазивач првака света.

У мечевима су учествовали следећи шахисти: Ефим Геллер (уместо одусталог Михаил Ботвиника), Паул Керес - другопласирани на  Турниру кандидата 1962. (победио у додатном мечу против Е. Гелера, Москва, 1962.), и шесторица првопласираних на  међузонском турниру 1964. - Борислав Ивков, Бент Ларсен, Лајош Портише, Василиј Смислов, Борис Спаски и Михаил Таљ.

 У четвртфиналним мечевима Гелер је победио Смислова, Спаски - Кереса, Таљ - Портиша, Ларсен - Ивкова.
 У полуфиналним мечевима Спаски је победио Гелера и Таљ Ларсена. 
 Спаски је у финалу победио Таљ и изборио право на меч са светским шампионом  Тиграном Петросјаном.
 
 

Бент Ларсен је победио у мечу за 3. место, чиме је обезбедио право учешћа на следећем међузонском турниру.

Мечеви кандидата 1965

Табеле мечева

Четвртфинале

Полуфинале

Финале 

 Главни судија: Сало Флор
 Место одигравања: дворана Шота Руставели

Меч за 3. место

Литература 
 Шахматная Москва, № 18 (184), Московский комсомолец, 26 сентября 1965, С. 1.
 Шахматная Москва, № 21 (187), Московский комсомолец, 6 ноября 1965, С. 1—2.
 Шахматная Москва, № 22 (188), Московский комсомолец, 20 ноября 1965, С. 2.
 Шахматная Москва, № 23 (189), Московский комсомолец, 11 декабря 1965, С. 1—3.
 Шахматы, №19 (139), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 1—21.
 Шахматы, №20 (140), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 1—16.
 Шахматы, №21 (141), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 4—17.
 На первенство мира. Матчи претендентов. Белград : Центар за унапређивање шаха ШСJ, 1969. С. 37—40, 289—311.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316, 562. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
Партије на сајту pgnmentor.com

Мечеви кандидата 1965
Шах у 1965.